«I’m OK» () — песня российской панк-поп-рэйв-группы Little Big, выпущенная 14 июня 2019 года лейблами Warner Music Russia и Little Big Family.

Видеоклип 
Видеоклип на песню вышел одновременно с синглом. Действие в клипе происходит в баре: Ильич приходит в бар, выпивает алкоголь и пытается познакомиться с девушкой, но терпит неудачи. Параллельно ему, Софья Таюрская также пытается познакомиться с мужчиной, но тоже терпит неудачи. К концу клипа они покидают бар вместе. Помимо участников группы, в клипе также присутствуют другие знаменитости, такие как Юрий Музыченко (фронтмен The Hatters), Арсений Попов (участник шоу Импровизация), Николай Киселёв (совладелец бара El Copitas, входящего в топ-30 баров мира) и другие. Режиссёрами клипа выступили Илья Прусикин и Алина Пязок. За первые сутки клип собрал около 5 миллионов просмотров и занял первую позицию трендов YouTube в России. Популярность клипа породила новый флешмоб от Little Big.

Награды и номинации

Участники записи 
 Илья «Ильич» Прусикин — вокал
 Софья Таюрская — вокал

Производство 
 The Hatters — продюсер
 Денис Цукерман — продюсер
 Виктор Сибринин — продюсер
 Илья Прусикин — продюсер
 Анастасия Антипова — исполнительный продюсер

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Примечания 

Песни Little Big
Песни на английском языке
Поп-песни России
Песни Little Big Family